Piwnik:
 Barbara Piwnik
 Jan Piwnik
 Józef Piwnik